Цар-Калоян () — община в Болгарии. Входит в состав Разградской области. Население составляет 8535 человек (на 21.07.05 г.).

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Езерче
 Костанденец
 Цар-Калоян

Общины Разградской области